DES () — симметричный алгоритм шифрования, в котором один ключ используется как для зашифровывания, так и для расшифровывания сообщений.
 DES () — один из терминов Инкотермс 2000.